El nombre Ian Walker puede referirse a las siguientes personas:

Ian Walker, futbolista inglés;
Ian James Walker, regatista británico;
Ian Walker, regatista australiano.